Карабаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карабаны — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Карабаны — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Карабаны — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.